Коморгузя́ () — село в Атнинском районе Республики Татарстан, административный центр Коморгузинского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошёл от антропонима «Комыргуҗа» (Комыргужа).

География 
Село находится в верховье реки Шимяковка, в 12 км к югу от районного центра, села Большая Атня.

История 
В окрестностях села выявлены 3 археологических местонахождения, относящихся к булгарскому периоду.

На сельском кладбище сохранились 3 надгробных камня первой половины XVI века с рельефной надписью на лицевой стороне и орнаментом по краю, в верхней части и на обратной стороне.

Село известно с периода Казанского ханства.

В XVIII – первой половине XIX века жители относились к сословию государственных крестьян. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство.

В начале XX века в селе функционировали мечеть, 4 ветряные мельницы, кузница, 3 мелочные лавки. В 1913 году открыто медресе, в котором обучались и женщины. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1703,8 десятины.

В 1924 году открыта школа крестьянской молодежи (школа первой ступени). В 1931 году — организован колхоз «Кызыл шахтер».

До 1920 года село входило в Больше-Атнинскую волость Казанского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Арского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года в Тукаевском (с 25 марта 1938 года — Атнинский), с 12 октября 1959 года в Тукаевском, с 1 февраля 1963 года в Арском, с 25 октября 1990 года в Атнинском районах.

Население 

Национальный состав cела: татары.

Экономика 
Жители работают преимущественно в ООО «Шахтёр», занимаются полеводством, молочным скотоводствомa.

Объекты образования, культуры и медицины 
В селе действуют средняя школа (с 1995 года носит имя Ш. Марджани), детский сад, дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт.

Религиозные объекты 
Мечеть (с 2000 года).

Примечания

Литература 

Населённые пункты Атнинского района